Explay A350 — смартфон компании Explay на базе ОС Android, с дисплеем 3.5’’дюйма, с двумя активными SIM-картами, поддержкой сетяй 3G / Wi-Fi / Bluetooth / GPS, камерой 5 Мп, фронтальная камерой 0.3 Мп, поддержкой карт памяти microSD до 32 ГБ.

Внешний вид 
Внешне Explay A350 представляет собой классический моноблок с сенсорным дисплеем. Корпус Explay A350 выполнен из пластика. На передней стороне есть кнопки сенсорного управления с подсветкой: «меню», «домой» и «назад». Сверху расположены аудио-разъём и кнопка включения, снизу — разъём micro-USB. В левом боку клавиши, регулирующие громкость.

Аккумулятор 
Телефон поставляется с литий-ионным аккумулятором ёмкостью 1500 мАч. Заявленное производителем время работы:
в режиме разговора — до 5 ч (2G)/до 4 ч (3G), в режиме ожидания — до 200 ч (2G)/до 60 ч (3G).

Дисплей 
Диагональ дисплея Explay Star составляет 3,5 дюймa. Разрешение — 320х480 пикселей. Дисплей смартфона выполнен по технологии TFT с поддержкой 262.14 тыс. цветов и оттенков. Сенсор поддерживает дуал-тач (двойное прикосновение одновременно) и мультитач (выполнение различных задач при поочерёдном прикосновении к дисплею или прикосновением к дисплею сразу двумя пальцами).

Фотокамера 
Задняя камера в пластиковой окантовке расположена в верхнем левом углу на задней панели телефона. Камера в 5.0 мегапикселей позволяет делать снимки в хорошем качестве. Максимальное разрешение фотографий, сделанных с камеры смартфона, 2592х1944 пикселей. Присутствует запись видеороликов с максимальным разрешением ролика — 640x480 пикселей с частотой до 24 кадров/с. Также есть передняя камера 0.3 мегапикселей для звонков и видеоконференций.

Аппаратная часть 
Explay A350 оснащён процессором Qualcomm Snapdragon (S1) MSM7627A с частотой 1 Гц и встроенным видеоускорителем Adreno 200. Оперативная память аппарата — 256 Мб (доступно меньше), постоянная память — 256 Мб (доступно 158 Мб). Поддерживаются карты памяти MicroSD объёмом до 32 Гб.

Программная часть 
Смартфон Explay A350 работает под управлением Android 2.3.5 GingerBread и обновления ОС от производителя не будет больше иметь. На аппарат производителем кроме заводской прошивки V1.00 выпущена доработанная и исправленная V1.01, которая убрала проблему с отправкой платных SMS в Китай.

Устройства на базе Android
Появились в 2012 году в России